Slijpmiddel, een middel gebruikt voor het slijpen, waterstraalsnijden of schuren
 Schuurpoeder, een reinigingsmiddel zoals Vim